Włoski Instytut Kultury w Warszawie
 Włoski Instytut Kultury w Krakowie